Ла-Капель () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Вервен. Население кантона на 2010 год составляло 8 106 человек.

Код INSEE кантона — 0205. Всего в кантон Ла-Капель входили 18 коммун, из них главной коммуной являлась Ла-Капель.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2010 г.):

 Англанкур — население 118 чел.
 Бюиронфос — население 1 189 чел.
 Жерньи — население 152 чел.
 Клерфонтен — население 569 чел.
 Крюпийи — население 66 чел.
 Ла-Капель — население 1 853 чел.
 Ла-Фламангри — население 1 102 чел.
 Лерзи — население 219 чел.
 Люзуар — население 290 чел.
 Паплё — население 108 чел.
 Роккиньи — население 393 чел.
 Сомрон — население 136 чел.
 Сорбе — население 272 чел.
 Фонтенель — население 289 чел.
 Фруадестре — население 208 чел.
 Шиньи — население 155 чел.
 Эрлуа — население 92 чел.
 Этреопон — население 895 чел.

Экономика 
Структура занятости населения :

 сельское хозяйство — 12,5 %
 промышленность — 16,5 %
 строительство — 8,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 34,0 %
 государственные и муниципальные службы — 28,1 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 30,2 % голосов Марин Ле Пен против 28,5 % у Николя Саркози и 22,7 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 55,7 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 30,6 %, Жан-Мари Ле Пен — 20,3 %; 2 тур: Саркози — 59,2 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 3-му избирательному округу департамента Эна они поддержали своего представителя в Генеральном совете департамента Эна, кандидата партии Союз за народное движение Фредерика Мёра, получившего 52,4 % голосов в 1-м туре и 63,3 % голосов — во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна